Australian Open 2001 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w Melbourne w dniach 15–28 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park. Była to 89 edycja rozgrywek.

Triumfatorem rozgrywek singlowych u mężczyzn został Amerykanin Andre Agassi, dla którego był to siódmy wielkoszlemowy tytuł, a trzeci w Australii. Zawody singlowe wśród kobiet zwyciężyła Jennifer Capriati. Amerykanka wygrała wtedy swój pierwszy tytuł rangi Wielkiego Szlema. Turniej u panów w grze podwójnej wygrał debel Jonas Björkman–Todd Woodbridge. Dla Björkmana był to trzeci triumf wielkoszlemowy. Poprzednie dwa zwycięstwa również odniósł na kortach w Melbourne. Woodbridge z kolei wygrał swój dwunasty turniej wielkoszlemowy, a trzeci w Melbourne. Zawody debla u pań zwyciężył grający z dziką kartą siostrzany duet Serena Williams–Venus Williams. Obie Amerykanki odniosły swój czwarty wielkoszlemowy triumf, a pierwszy w Australii.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2001